Монреальский симфонический оркестр () — канадский симфонический оркестр, базирующийся в Монреале.

История 
В разное время в Монреале были созданы несколько музыкальных коллективов с таким названием, самый ранний — в 1897 г. (просуществовал 10 лет). Однако нынешний оркестр был основан в 1934 г. дирижёром Уилфридом Пеллетье под названием «Симфонические концерты» () и получил современное название в 1954 г.

Первый концерт оркестра состоялся 14 января 1935 года в зале Le Plateau (Parc Lafontaine) под руководством канадского дирижёра Розарио Бурдона. Оркестр исполнял произведения Бетховена, Чайковского, Мендельсона, Дебюсси, Голдмарка и Каликсы Лавалле.

Пеллетье дебютировал 11 апреля 1935 года. Под его руководством было запущено несколько инициатив: утренние симфонические выступления для молодежи (1935), ежегодная премия Жана-Лаллемана (1936—1938) и летние концерты на эспланаде Мон-Руаяль (1938—1964).

С 1940 по 1957 год бельгийский дирижёр Дезире Дефо сменил Пеллетье и пригласил многих известных дирижёров, таких как Шарль Мюнш, Бруно Вальтер, Джордже Энеску, Игорь Стравинский, Леопольд Стоковский, Леонард Бернстайн, Пьер Монтё, Йозеф Крипс, Эрнест Ансерме и Отто Клемперер.

Среди руководителей оркестра были такие прославленные музыканты, как Игорь Маркевич и Зубин Мета. Зубин Мета сменил Маркевич с 1961 по 1967 год. В это время Монреальский симфонический оркестр совершил свои первые гастроли и стал первым канадским оркестром, выступившим в Европе. Его сменил Франц Пауль Деккер с 1967 по 1975 год, а затем на короткое время Рафаэль Фрюбек де Бургос с 1975 по 1976 год.

OSM принимал участие в нескольких мероприятиях: церемония открытия Всемирного фестиваля на Всемирная выставке (1967), официальное открытие Олимпийских игр в Монреале, Международный телевизионный фестиваль в Праге, где оркестр завоевал награду за исполнение «Весна священная» Игоря Стравинского.

Однако наибольший взлёт в истории оркестра связан с 25-летним руководством Шарля Дютуа. В этот период (1980-90-е гг.) оркестр осуществил целый ряд значительных записей на лондонской фирме Decca Records (из которых выше всего ценятся произведения Равеля), получил две премии Грэмми — в 1996 г. за запись оперы Берлиоза «Троянцы» и в 2000 г. за фортепианные концерты Бартока и Прокофьева (солистка Марта Аргерих). Однако в 2002 г. Дютуа покинул коллектив в результате тяжёлого конфликта с музыкантами, объявившими его безжалостным тираном, и оркестр вступил в полосу потрясений, завершившуюся приглашением на пост главного дирижёра Кента Нагано.

О назначении Кента Нагано музыкальным директором было объявлено в марте 2004 года. Он вступил в должность в 2006 году. Вступив в должность, Нагано объявил о создании OSM Международного конкурса композиторов Оливье Мессиана, и в мае 2006 года оркестр выступил в Париже, что стало его первым концертом за пределами Канады после тура во Флориде в 2000 году.

Осенью 2018 года Монреальский симфонический оркестр отправился в тур по Северу Квебека, что было экранизировано в документальном фильме 2019 года Chaakapesh.

В январе 2021 года оркестр объявил, что дирижёром, который сменит Кента Нагано, будет Рафаэль Пайяре, начиная с 1 сентября 2021 года.

Музыкальные руководители 
 1935—1940 Уилфрид Пеллетье
 1941—1952 Дезире Дефо
 1950—1953 Отто Клемперер (художественный консультант)
 1957—1961 Игорь Маркевич
 1961—1967 Зубин Мета
 1967—1975 Франц Пауль Деккер
 1975—1976 Рафаэль Фрюбек де Бургос
 1977—2002 Шарль Дютуа
 с 2006 г. Кент Нагано

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Оркестры Канады
Музыкальные коллективы из Монреаля
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1934 году